Тодд Кригєр (,  12 жовтня 1965, Чикаго-Гайтс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

У додатковому драфті НХЛ 1988 командою «Гартфорд Вейлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Вашингтон Кепіталс» та «Майті Дакс оф Анагайм».

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»
Уродженці Іллінойсу
Спортсмени з Іллінойсу
Спортсмени з Індіани
Спортсмени з Вісконсину